De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2000 werd in het weekend van 18 en 19 december 1999 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Renate Groenewold en Gianni Romme.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2000
Langebaanschaatsen in 2000
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland